

Patronyme 

 Charles Pinckney (1757-1824), homme politique américain ;
 Charles Cotesworth Pinckney (1746-1825), homme politique américain ;
 Clementa Pinckney (1973-2015), pasteur et homme politique américain ;
 Ed Pinckney (né en 1963), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 James Pinckney Henderson (1808-1858), avocat, diplomate, politicien et militaire américain ;
 Thomas Pinckney (1750-1828), soldat, politicien et diplomate américain.

Toponyme 

 Pinckney, ville dans l’État de New York aux États-Unis.

Voir aussi 
 , divers navires de guerre américains